Helene von Thurn und Taxis ist der Name folgender Personen:

 Helene in Bayern (1834–1890), bayerische Prinzessin und durch Heirat (Erb-)Prinzessin von Thurn und Taxis
 Elisabeth Helene von Thurn und Taxis (1903–1976), Mitglied des Hauses Thurn und Taxis